Юрий Николаевич Мякотных (10 сентября 1937 — февраль 1996) — советский, российский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол (8 августа 1990).

Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР и факультет повышения квалификации при Дипломатической академии МИД СССР. С 8 августа 1990  по 23 августа 1994 года был чрезвычайным и полномочным послом СССР, затем (с 1991) Российской Федерации в Королевстве Камбоджа.

Погиб в феврале 1996 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Посмертно награждён орденом Мужества — За большой вклад в реализацию российской внешней политики, образцовое исполнение служебного долга.

Примечания

Ссылки 
 ОЗП 

Выпускники МГИМО
Послы СССР в Камбодже
Послы Российской Федерации в Камбодже
Похороненные на Ваганьковском кладбище